Бхерамара:
 Бхерамара — город на западе Бангладеш, административный центр одноимённого подокруга.
 Бхерамара — подокруг на западе Бангладеш, входит в округ Куштия.